

Personnalités 

Luchino Visconti peut désigner :
 Luchino Visconti (1292-1349), comte, co-seigneur de Milan à partir de 1339 ;
 Luchino Visconti (1906–1976), réalisateur italien.

Film 
  
Luchino Visconti peut aussi désigner :
 Luchino Visconti, film de Carlo Lizzani, réalisé en 1999.